Битва при Сан-Романо:

 Битва при Сан-Романо — сражение между войсками Флоренции и армией Сиены.
 Битва при Сан-Романо — серия из трёх картин итальянского художника Раннего Возрождения Паоло Учелло.